Изюмское () — село,
Изюмский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321082001. Население по переписи 2001 г. составляет 694 (312/382 м/ж) человека.

Является административным центром Изюмского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Андреевка,
Глущенково,
Дружелюбовка,
Красный Гай,
Новый Мир,
Ольговка и
Червоный Став.

Географическое положение 
Село Изюмское находится рядом с истоками реки Нитриус.
Рядом с селом начинается урочище Грачино.

История 
 1680 — дата основания.

Экономика 
 КСП «Изюмское».

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)